Сушак:

 Сушак — восточная часть города Риека (Хорватия). Ранее отдельный город, ныне местный совет Сушак.
 Сушак, Николай Иосифович (1943—2014) — советский баскетболист.